Grobnik je lahko:
 Grobnik, Čavle (Hrvaška)
 Grobnik, Pićan (Hrvaška)
 Grobnik, Slunj (Hrvaška)